Британска независна филмска награда за најбољу глумицу у споредној улози () признање је које се додељује од 2008. године споредној глумици која је дала најбољу изведбу у британском филму независне продукције. Од 2003. године додељивала се Британска независна филмска награда за најбољу споредну улогу, али је 2008. године раздвојена у две категорије - за најбољег споредног глумца и најбољу споредну глумицу.

Оливија Колман је тренутно једина двострука добитница овог признања.

2003—2007

2008—2009

2010е

Извори 

Британске независне филмске награде